Сольцы́ — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги, расположена в городе Сольцы Новгородской области, между остановочными пунктами Низы и 210 км. Находится на расстоянии 205 км от Санкт-Петербурга, 40 км от Дна.

История 

Станция открыта осенью 1903 года на 193 версте от Санкт-Петербурга. 15 июня 1916 года  была построена железнодорожная линия  Сольцы — Шимск, которая была разрушена во время Великой Отечественной войны. С 1922 по 1955 год станция находилась в составе Дновского отделения Октябрьской железной дороги, с 1955 по апрель 1975 года — в составе Псковского, с апреля 1975 по 1992 — в составе Ленинград-Московского, с 1992 — в составе Санкт-Петербург-Витебского.

Путевое развитие 
Путевое развитие включает в себя 4 пути — три пассажирских и один погрузочно-разгрузочный, две платформы — одну боковую — возле первого пути и одну островную — между первым и вторым путями. На первой платформе — вокзал постройки 1950-х годов, здание ДСП, багажное отделение и бывший стрелочный пост.

Дальнее сообщение 
По состоянию на 2017 год станция отправляет и принимает поезда следующих направлений:

Пригородное сообщение 
Поезд Оредеж - Дно

Ссылки 
 Станция Сольцы на сайте pskovrail.narod.ru
 Железнодорожный мост в Шимске

Примечания 

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Солецкого района
Сольцы